Первенство СССР по футболу в третьей группе 1946 года было организовано в восьми зонах РСФСР, четырёх зонах Украинской ССР и турнирах Белорусской ССР, закавказских и среднеазиатских республик. Изначально стартовало 118 команд.

В двух межзональных финалах играли по пять команд. В финал РСФСР выходили победители Западной и Центральной зоны и выигравшие в трёх стыковых матчах между победителями остальных зон. В другом финале Союзных республик участвовали две лучшие команды турнира победителей зон УССР и победитель остальных республиканских турниров.

Финал РСФСР. Итоговое положение команд

Западная зона РСФСР. Итоговое положение команд 

В зону входили команды РСФСР (Москва, Ленинград) и также республик Прибалтики и Карело-Финской ССР. Команда победитель выходила непосредственно в финал РСФСР третьей группы

Центральная зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель выходила непосредственно в финал РСФСР третьей группы

Нижневолжская зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы
 — «Трактор» Пенза снялся с турнира после 1-го круга.
 «Трактор» Пенза — ОДО Куйбышев +:- (при счёте 2:2 игроки ОДО покинули поле).
 «Динамо» Сталинград не явился на два последних матча в Куйбышев с ОДО и «Завод им. Ворошилова».

Приволжская зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы

Уральская зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы

Сибирская зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы

Северокавказская зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы

Дальневосточная зона РСФСР. Итоговое положение команд 

Команда победитель играла на вылет за выход в финал РСФСР третьей группы

Стыковые игры победителей зон РСФСР 
  «Динамо» Саратов  — «Динамо» Краснодар — 2:0
 «Крылья Советов» Горький —  «Динамо» Свердловск  — 1:1, 1:3
  «Крылья Советов» Новосибирск  — «Динамо» Хабаровск — 2:1

Команды победители выходили вместе с командами Динамо (Рига) и Зенит (Калининград М.о.) в финальный турнир команд РСФСР .

Финал ССР. Итоговое положение команд

Финал УССР. Итоговое положение команд 

Две команды выходили в финал ССР третьей группы

Центральная зона УССР. Итоговое положение команд 

Победитель выходил в финал УССР и продолжал борьбу за выход в финал ССР третьей группы

Восточная зона УССР. Итоговое положение команд 

Победитель выходил в финал УССР и продолжал борьбу за выход в финал ССР третьей группы

Западная зона УССР. Итоговое положение команд 

После двух туров представитель Тернопольской области «Динамо» Чортков был заменён на «Локомотив» Тернополь с сохранением в турнирной таблице результатов.

Победитель выходил в финал УССР и продолжал борьбу за выход в финал ССР третьей группы

Южная зона УССР. Итоговое положение команд 

В зону входили команды южных областей УССР и Молдавской ССР. Победитель выходил в финал УССР и продолжал борьбу за выход в финал ССР третьей группы

Белорусская ССР. Итоговое положение команд 

ДО Барановичи снялся после двух матчей.

Победитель выходил в финал ССР третьей группы

Закавказские республики. Итоговое положение команд 

Победитель выходил в финал ССР третьей группы

Среднеазиатские республики. Итоговое положение команд 

Победитель выходил в финал ССР третьей группы

Примечания

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru

Чемпионат СССР по футболу 1946